Crandall ist der Name folgender 

Personen:
 Doc Crandall (1887–1951), US-amerikanischer Baseballspieler
 Irving B. Crandall (1890–1927), US-amerikanischer Physiker
 Jordan Crandall, (* 1958), US-amerikanischer Medienkünstler und -theoretiker
 Lee Crandall (1887–1969), US-amerikanischer Ornithologe
 Michael Crandall (* 1940), US-amerikanischer Mathematiker
 Prudence Crandall (1803–1890), US-amerikanische Lehrerin und Bürgerrechtlerin
 Richard Crandall (1947–2012), US-amerikanischer Informatiker und Physiker
 Roland Crandall (1892–1972), US-amerikanischer Trickfilmzeichner
 Stephen H. Crandall (1920–2013), US-amerikanischer Ingenieur

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Crandall (Florida)
 Crandall (Georgia)
 Crandall (Illinois)
 Crandall (Indiana)
 Crandall (Mississippi)
 Crandall (South Dakota)
 Crandall (Texas)

im NRHP gelistete Objekte:
 Crandall Farm Complex, in Cazenovia, New York, ID-Nr. 87001867
 Crandall Houses, in Springville, Utah, ID-Nr. 83003196
 Crandall Park-Fifth Avenue Historic District, in Youngstown, Ohio, ID-Nr. 90000474

Sonstiges:
 Crandall Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika